Петер Наур (; 25 октября 1928, Фредериксберг — 3 января 2016, Херлев) — датский учёный в области информатики, один из пионеров компьютерной науки. Более всего известен как один из разработчиков первого языка структурного программирования Алгол 60 и, совместно с Бэкусом, как изобретатель формы Бэкуса — Наура.

Биография 
Начал научную карьеру как астроном. В 1957 году получил степень доктора философии по астрономии. Однако увлёкшись компьютерами, появившимися совсем недавно, и претерпевавшими бурное развитие, в 1959 году Наур поступает на работу в датскую компанию по производству компьютеров «Regnecentralen» (дат.). Одновременно с работой он читает лекции в Институте Нильса Бора и Техническом университете Дании. В 1969 году становится профессором Копенгагенского университета, где работает в течение почти 30 лет.

Основными областями исследований являются разработка, структура и эффективность компьютерных программ и алгоритмов. Наур также был пионером в области инженерии программного обеспечения и исследованиях архитектуры приложений. В книге  (, 1992), которая состоит из его трудов в области информатики, Наур отвергает утверждения формалистской школы программирования, согласно которым разработка программного обеспечения является ответвлением математики. Науру также не нравится название нотации Бэкуса — Наура (приписная ему Дональдом Кнутом), он предпочитает название Нормальная нотация Бэкуса.

Науру не нравится термин «компьютерные науки» и он предлагает название datalogy (информатика). Термин datalogi стал распространённым в Дании и Швеции.

В последние годы Наур стал активно выступать в поддержку науки в целом, возможно его можно назвать эмпиристом. Он подверг атаке некоторые направления философии и психологии со своей точки зрения. Занимался разработкой теории мышления человека.

В 1990-х и 2000-х годах, после десятилетий изучения работ Уильяма Джеймса по психологии, Петр Наур написал несколько книг. В них он тщательно изучает различные предположения, лежащие в основе западной философии, которые многие специалисты в области информатики считают не требующими доказательств.

В 2005 году Наур был удостоен премии Тьюринга, которая была присуждена ему, среди прочего, за вклад в проектирование и разработку языка Алгол. В частности, под его редакцией вышло издание «Доклад об алгоритмическом языке Алгол 60», где впервые использовалась форма Бэкуса — Наура.

Библиография 
Номера соответствуют индексам в напечатанной библиографии. Наур написал множество статей и разделов по астрономии, информатике, общественным проблемам, классической музыке, психологии и образованию.

 66. Minor planet 51 Nemausa and the fundamental system of declinations, PhD thesis, 1957
 95. (редактор) «Report on the algorithmic language ALGOL 60», 1960, published in several journals, including Communication of the ACM 3, 5 (May 1960), pp. 299—314
 128. (редактор) «Revised report on the algorithmic language ALGOL 60», Communications of the ACM 6, 1 (Jan. 1963), pp. 1-17
 144. «Go to statements and good Algol style», BIT 3 (1963), pp. 204—205
 212. (редактор совместно с B. Randell и J. N. Buxton) Software Engineering, 231 p., 1969, republished 1976
 213. (совместно с C. Gram, J. Hald, H. B. Hansen and A. Wessel) Datamatik, Studentlitteratur, 1969
 247, 249. (совместно с B. Pedersen) Matematik 4 kursusbog, 2 volumes, Copenhagen University, 1971, 2nd ed. 1972
 264. Concise Survey of Computer Methods, 397 p., Studentlitteratur, 1974
 274. Datalogi 2 1975/76, 102 p., Copenhagen University, 1975, new edition 1976
 333. Computing: A Human Activity, 656 p., ACM Press/Addison-Wesley, 1992
 347. Knowing and the Mystique of Logic and Rules, 365 p., Kluwer Academic Publishers, 1995
 363. Antifilosofisk leksikon: Tænkning — sproglighed — videnskabelighed, 111 p., 1999, ISBN 87-987221-0-7; English translation 2001, ISBN 87-987221-1-5
 382. Psykologi i videnskabelig rekonstruktion, 113 p., 2002, ISBN 87-987221-2-3
 Naur, P. 2007. Computing versus human thinking. Commun. ACM 50, 1 (Jan. 2007), 85-94. DOI= http://doi.acm.org/10.1145/1188913.1188922
 Daylight, E. G. и Naur, P. Pluralism in Software Engineering: Turing Award Winner Peter Naur Explains, iii + 127 p., Lonely Scholar, 2011, ISBN 9789491386008

Примечания

Литература 
 

Математики Дании
Математики по алфавиту
Учёные в области информатики Дании
Пионеры компьютерной техники
Создатели языков программирования